Le coup Arnoux est un principe de combinaison du jeu de dames permettant le gain d'un pion et qui doit son nom, depuis 1947, au joueur lyonnais François Arnoux.

Principe du coup Arnoux 

Combinaison avec deux rafles consécutives de deux pions, c'est un coup du double-deux avec qui il est souvent assimilé. Le coup Arnoux a la particularité de présenter un choix préférentiel entre ces deux rafles. Seule l'une des deux permet, à celui qui réalise le coup, de garder l'initiative. Dans le coup du double-deux, au sens plus large, les rafles se suivent sans forcément se présenter simultanément. Le « coup du double-bis » est parfois évoqué bien que plus amplement décrit comme un double sacrifice de deux pions.

Le coup Arnoux est un thème varié qui fait notamment partie de l'arsenal tactique de la partie classique. Les pions rafleurs y sont habituellement les pions 28 puis 25 ou, toujours pour les Blancs, les pions 30 et 33. Dans le premier cas, la position initiale est souvent amenée par le pionnage des Noirs (24-29?) 33x24 (20x29). Voir animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

arnoux